KTN steht für:
 Kenya Television Network, kenianischer Fernsehsender
 Ketchikan International Airport (IATA-Code), Ketchikan Gateway Borough, Alaska

ktn steht für:
 Karitiâna (ISO-639-3-Code), Tupí-Sprache in Rondônia, Brasilien

Abkürzung